Елена Ивановна Тинякова (1918 —15.09.2004) — доктор химических наук, лауреат Ленинской премии (1984).

Биография 
Родилась 20 мая 1918 года.

Окончила Московский институт тонкой химической технологии (1940) по специальности «технология синтетического каучука».
 1940—1943 инженер-исследователь ЦНИЛ Ярославского завода синтетического каучука 
 1933—1948 аспирант, научный сотрудник Московского института тонкой химической технологии. В марте 1947 г. защитила кандидатскую диссертацию.
 1949—1961 старший научный сотрудник Института высокомолекулярных соединений АН СССР (Ленинград)
 1962—1963 старший научный сотрудник Института химической физики АН СССР (Москва)
 с 1963 старший, ведущий научный сотрудник, ведущий научный сотрудник — консультант Института нефтехимического синтеза (ИНХСАН) имени А. В. Топчиева (Москва).

С 1996 г. на пенсии.

Доктор химических наук (1962, тема диссертации «Инициирование цепных радикальных процессов под влиянием окислительно-восстановительных систем»). Профессор. Получила более 40 авторских свидетельств на изобретения.

Публикации:
 Генерирование свободных радикалов и их реакции / Б. А. Долгоплоск, Е. И. Тинякова. — М. : Наука, 1982. — 253 с. : граф.; 22 см; ISBN В пер.
 Окислительно-восстановительные системы как источники свободных радикалов [Текст] / Б. А. Долгоплоск, Е. И. Тинякова. — Москва : Наука, 1972. — 240 с. : черт.; 21 см.
 Металлоорганический катализ в процессах полимеризации / Б. А. Долгоплоск, Е. И. Тинякова; Отв. ред. Н. М. Эмануэль. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Наука, 1985. — 534 с. : ил.; 22 см; ISBN В пер.

Ленинская премия 1984 года — за цикл работ «Металлоорганический катализ в процессах полимеризации» (1969—1982).
Премия им. С. В. Лебедева АН СССР (1968).
Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1996). Награждена орденом Трудового Красного Знамени.

Источники 
 http://istmat.info/files/uploads/41988/14_biograficheskie_spravki.pdf
 http://polymsci.ru/static/Archive/1988/VMS_1988_T30_12/VMS_1988_T30_12_2629-2629.pdf

Выпускники МИТХТ